Theridiosoma sancristobalensis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiosomatidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des îles Galápagos.

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de sancristobal et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, l'île San Cristóbal.

Publication originale 
 Baert, 2014 : New spider species (Araneae) from the Galápagos Islands (Ecuador). Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie, , .

Liens externes

Notes et références 

Theridiosomatidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique des îles Galápagos